Bárbara Muñoz puede referirse a:

 Bárbara Muñoz (1985–), cantante chilena.
Bárbara Muñoz (1992–), futbolista chilena.
 Bárbara Muñoz (1983–), actriz española.